Adair (imię)

Miejscowości w USA:
 Adair – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Adair – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Adair – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
Gminy w USA:
 Adair (ang. Adair Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) – w stanie Oklahoma